Смесь францу́зского с нижегоро́дским — крылатое выражение, означающее смесь различных и зачастую весьма противоположных по духу и несовместимых (вплоть до смешного) частей. Преимущественно относится к культурной жизни, но может применяться по отношению к любому явлению.

История происхождения 
Современное значение фраза приобрела с «лёгкой руки» А. Грибоедова (который иносказательно определил ею «коверканный французскій языкъ французящихъ русскихъ», его современников), вложившего её в уста героя своей известной комедии:
А Гильоме!.. — Здесь нынче тон каков
На съездах, на больших, по праздникам приходским
Господствует еще смешенье языков:
Французского с нижегородским?

Сама фраза, предполагается, была взята Грибоедовым из современного ему фольклора: после Отечественной войны 1812 года русскими гусарами была придумана смесь шампанского с квасом в пропорции один к одному, которая ими называлась «смесь французского с нижегородским».

Также существует легенда, что славянофилы «на своих собраниях якобы угощались из серебряного ковша квасом напополам с французским шампанским». В дальнейшем это было перенесено и на языковую обстановку — ведь процесс европеизации русского дворянства, приведший к распространению французского языка в дворянском обществе и созданию своеобразного французско-русского жаргона, отмечается ещё со второй половины XVIII века. Ему старалось подражать и провинциальное дворянство, создавая немыслимую смесь двух языков.

Есть и другая версия этимологии: смесь языков французского с «нижегородским» образовалась во время наполеоновского нашествия, когда множество московских дворян мигрировали в Нижний Новгород, где и приобрели тамошний «окающий» говор.

«Литературная энциклопедия», изданная в 1929—1939 годах, в статье о Грибоедове обращает внимание на то, что сам он в своих личных вкусах и пристрастиях не принимал языковой «иностранщины» тогдашних дворянских верхов — смеси «французского с нижегородским».

См. также 
 Галломания
 Суржик
 Диалекты русского языка

Примечания

Литература 
 Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. — ; : Владос; Изд-во СПБГУ, 2002. — ISBN 5-8465-0021-8.

Крылатые выражения из произведений Александра Грибоедова